Сы́тевые () — подсемейство однодольных растений семейства .

Подсемейство включает в себя около 100 родов и около 4890 видов в 14 трибах:
 Abildgaardieae — включает 10 родов;
 Bisboeckelereae — включает 3 рода;
 Cariceae — включает 5 родов;
 Cladieae — включает 2 рода;
 Cryptangieae — включает 5 родов;
 Cypereae — включает 22 рода;
 Dulichieae — включает 2 рода;
 Eleocharideae — включает 3 рода;
 Fuireneae — включает 6 родов;
 Rhynchosporeae — включает 3 рода;
 Schoeneae — включает 24 родов;
 Scirpeae — включает 10 родов;
 Sclerieae — включает 1 род, ;
 Trilepideae — включает 4 рода.

Примечания 

 Сытевые